Mary Coughlan :
 Mary Coughlan (née en 1975), femme politique irlandaise
  (née en 1956), chanteuse irlandaise